Hussenot ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Hussenot (* 1951), französischer Jazzmusiker
 Olivier Hussenot (1913–1978), französischer Filmschauspieler